Emile peut désigner :

Emile, un producteur de rap américain. Il a notamment travaillé avec Proof ou encore Obie Trice.
Emile, un chanteur français. Il a chanté Les bouboules du loto.
Enseignement de Matière par l'Intégration d'une Langue Étrangère : type d'éducation bilingue

Références